Termin DXMT ima više značenja.
 Kofein sintaza, enzim
 DXMT-TV, TV stanica